Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Альона Бондаренко виграла титул, у фіналі перемігши Франческу Ск'явоне з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

2006
Fortis Championships Luxembourg, одиночний розряд
2006 у люксембурзькому спорті